La expresión cuerpo a cuerpo puede hacer referencia a:

 el combate cuerpo a cuerpo, una forma de lucha;
 el álbum de Sergio Dalma Cuerpo a cuerpo;
 el álbum de Sangre Azul Cuerpo a cuerpo.